

Датированные события

979 до н. э. 
 Междуречье, в этот год или около него: умер царь VII Вавилонской династии Мар-бити-апла-уцур, на престол взошёл Набу-мукин-апли, основавший VIII Вавилонскую династию.

978 до н. э. 
Египет:
 Фараоном Египта вместо Осоркона Старшего стал Сиамон.
Ближний Восток:
 в этот год (по другим данным, в 969 году до н. э.): умер царь Тира Абибаал, ему наследовал сын Хирам I Великий.

977 до н. э. 
 Китай, в этот год (по другим данным, в 966 или 948): 19 год Чжао-вана — Царь Чжоу Чжао-ван погиб на реке Цзян во время похода на юг. Этому предшествовали небесные знамения. Ему наследовал сын Мань (Му-ван, эра правления 976—922). Согласно гл.4 «Ши цзи», Му-ван взошёл на престол в возрасте 50 лет и правил 55 лет, но сведения о возрасте современными учёными отвергаются как легендарные.

976 до н. э. 
Египет:
 10 год Сиамона — умер верховный жрец Амона Пинеджем II, жрецом стал его сын Псусеннес III (правил примерно до 943 года).
Китай
 1 год Му-вана — в Чжоу построен дворец Чжигун в Наньчжэне.

975 до н. э. 
 Китай: князь Лу Ю-гун убит своим младшим братом Фэем, который ему наследовал (Вэй-гун, эра правления 974—925).

973 до н. э. 
 Малая Азия, 973/972 годы: Фракийцы, перейдя через Стримо, заняли Бебрикию, которая стала называться Вифинией. По мнению И. М. Дьяконова, эти сведения античных хроник могут отражать достоверные данные.

972 до н. э. 
Ассирия:
 в этот год (по другим данным, в 973 году до н. э.) — умер царь Ассирии Ашшур-раби II, ему наследовал сын Ашшур-реш-иши II.
Ближний Восток:
 Родился Ровоам, будущий царь Иудеи.
Корея:
 Тхэвон-ван, согласно корейской мифологии, стал ваном древнего Чосона.

См. также

Примечания

Литература 
 Mesopotamian chronology..
 Babylonian Empire (Old Babylonian Period) / Dynasty I c. 1792—1595 BC..
 Chinese Text Project..
 Chinese History — Zhou Dynasty (11th. cent. — 221 BC) kings and rulers..
 Xi Zhou Dynasty (1134—256 B. C.)..
 ASSYRIA (ASSUR) AND BABYLONIA (BAB-ILI, KARDUNIAS, AKKAD)..